Ana María Mauricia de Austria y Austria-Estiria (Valladolid, España, 22 de septiembre de 1601-París, 20 de enero de 1666) fue infanta de España y Portugal por ser hija de los reyes Felipe III de España y Margarita de Austria-Estiria, reina consorte de Francia y de Navarra por su matrimonio con Luis XIII y regente de Francia durante la minoría de edad de su hijo Luis XIV, el famoso Rey Sol.

Infancia 
Nacida en el Palacio de los Condes de Benavente de Valladolid fue la hija primogénita del matrimonio. Su bautismo se produjo el 7 de octubre de 1601 en la vecina iglesia de San Pablo. Su bautismo revistió especial solemnidad por encontrarse presentes tres cardenales, cuatro obispos, Ranuccio I, duque de Parma y don Pedro de Medici. Los padrinos fueron el duque de Parma y Catalina de la Cerda, esposa del duque de Lerma, valido de Felipe III. La propia Ana sería después madrina de bautismo de sus hermanos: Felipe, María Ana, Margarita y Alonso.

Reina de Francia 
En cumplimiento del acuerdo matrimonial firmado en 1611, se casó el 18 de octubre de 1615 en Burgos con Luis XIII de Francia (1601-1643), hijo de EnriqueIV (1553-1610) y III de Navarra, y de María de Médicis (1575-1642). En el enlace, celebrado en España, no estuvo presente LuisXIII, que fue representado por el Duque de Lerma. Ese mismo día, Isabel de Borbón, hermana de LuisXIII, se casaba en Burdeos con el infante Felipe, hermano de Ana, futuro Felipe IV de España. Ambas princesas fueron rápidamente «intercambiadas» (la una hacia Francia y la otra hacia España) cerca de la isla de los Faisanes, situada en el río Bidasoa, a pocos metros de Hendaya. El matrimonio de Ana de Austria y LuisXIII se celebró en Burdeos el 25 de noviembre de 1615. Sin embargo LuisXIII no consumó su matrimonio y en los primeros años de matrimonio ignoraba a Ana. Asimismo esta tuvo que sufrir la antipatía de su suegra, María de Médici, y del cardenal Richelieu.

En 1619, LuisXIII consumó su matrimonio pero Ana no se embarazaria hasta tres años después, perdiendo a su bebé en una carrera instigada por su amiga la duquesa Luynes.

Se le atribuyó una aventura amorosa con George Villiers, I duque de Buckingham, sin que pudiera probarse nada pese a las continuas visitas que este realizaba a París para entrevistarse con la reina. Estos galanteos propiciaron la separación del matrimonio. Ana se retiró a su castillo de Val-de-Grâce, en el que permaneció varios años, hasta que terminó por reconciliarse con LuisXIII, y regresó a París.

Regente 

Al morir su esposo (1643), fue nombrada regente de Francia (1643-1651) y consiguió que el Parlamento de París anulara el testamento de LuisXIII, que limitaba sus privilegios. Nombró al cardenal Giulio Mazarino, ya presente en el Consejo de regencia, como presidente del consejo real. Se sospechó que contrajo matrimonio secreto con él (aunque nunca se pudo aportar documentación alguna que lo probara, pese a que algunos indicios así lo indicaban).

Al llegar Luis XIV de Francia a la mayoría de edad (13 años) en 1651, ascendió al trono, y las actividades políticas de Ana de Austria fueron considerablemente reducidas, aunque su preponderancia continuó dejándose sentir mientras vivió Mazarino. A la muerte de este (1661), LuisXIV asumió todo el poder y la reina se retiró, de nuevo, a Val-de-Grâce, donde permaneció hasta su fallecimiento.

Fue acusada de traición, acusación basada en la correspondencia secreta que mantenía con su hermano Felipe, por lo que fue inculpada de intrigar contra su mayor enemigo el cardenal Richelieu; asimismo se le atribuyó el haber participado en la conspiración de Chalais y de Cinq-Mars, imputaciones que, parece ser, carecían de verosimilitud.

Muerte 
Murió el 20 de enero de 1666 en París a causa de un grave cáncer de mama —uno de los primeros que se conocen en la Historia— pocos meses después de su hermano Felipe IV de España. Fue así la última superviviente de los hijos de Felipe III de España y Margarita de Austria. Su considerable patrimonio fue heredado por su nieta, la futura reina consorte de España María Luisa de Orleáns.

Genealogía

Descendencia 
En su matrimonio, Ana de Austria tuvo dos hijos:
 Luis XIV (1638-1715), rey de Francia (1643-1715)
 Felipe de Francia, duque de Orleans (1640-1701).

Ancestros

En la ficción 
El rol de la reina Ana ha sido interpretado por:

Serie de televisión

Películas

Vídeos

Títulos

Notas

Referencias

Bibliografía 
 Oliver Mallick, »Spiritus intus agit«. Die Patronagepolitik der Anna von Österreich 1643-1666, Berlín: De Gruyter, 2016.
 Oliver Mallick, Clients and Friends: The Ladies-in-waiting at the Court of Anne of Austria (1615-1666), in: The Politics of Female Households. Ladies-in-Waiting across Early Modern Europe, ed. por Nadine N. Akkerman, Birgit Houben, Leiden: Brill, 2013, pp.231-264.
 Oliver Mallick, Freundin oder Gönnerin? Anna von Österreich im Spiegel ihrer Korrespondenz, in: Freundschaft. Eine politisch-soziale Beziehung in Deutschland und Frankreich, 12.–19. Jahrhundert (8. Sommerkurs des Deutschen Historischen Instituts Paris in Zusammenarbeit mit der Universität Paris-Sorbonne, der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und der École des hautes études en sciences sociales, 3.–6. Juli 2011), ed. por Bertrand Haan, Christian Kühner (discussions, 8). Online en perspectivia.net
 Oliver Mallick, Au service de la reine. Anne d'Autriche et sa maison (1616-1666), in: www.cour-de-france.de. Online en cour-de-france.fr

Enlaces externos 

Reinas consortes de Francia con los Borbones
Regentes de Navarra
Regentes de Francia
Reinas consortes de Navarra
Infantes de España (Casa de Austria)
Casa de Austria
Fallecidos por cáncer de mama
Reinas consortes de Francia del siglo XVII
Mujeres gobernantes del siglo XVII
Nacidos en Valladolid
Fallecidos en París
Fallecidos por cáncer en Francia